Il doppio dell'ATP Volvo International 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Haroon Rahim e Erik Van Dillen erano i detentori del titolo, ma solo Van Dillen ha partecipato in coppia con Dick Crealy.

Crealy e Van Dillen hanno perso nei quarti di finale contro Brian Gottfried e Raúl Ramírez.

Gottfried e Ramírez hanno battuto in finale 3–6, 6–4, 6–4 Ricardo Cano e Víctor Pecci.

Teste di serie
La prima serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)
 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (primo turno)
 Arthur Ashe /  Jimmy Connors (quarti di finale)
 Bob Hewitt /  Geoff Masters (semifinali)

n/a 
 Ricardo Cano /  Víctor Pecci (finale) 
 Wojciech Fibak /  Karl Meiler (semifinali) 
 Colin Dowdeswell /  Chris Kachel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1976